Friedrich Wilhelm Otte kan syfta på:

* Friedrich Wilhelm Otte den äldre (1715–1766), tysk köpman, politiker och diplomat 
 Friedrich Wilhelm Otte den yngre (1763–1850), tysk-dansk ämbetsman och författare
 Friedrich Wilhelm Otte (1795–1861), tysk konstnär
 Friedrich-Wilhelm Otte (1898–1944), tysk general